Accompagnement se dit pour une personne qui en aide une autre dans diverses situations de vie :

 Accompagnement scolaire, ou soutien scolaire, pour les enfants scolarisés ;
 Accompagnement personnalisé, dispositif pédagogique officiel de soutien scolaire ;
 Accompagnement social, pour les personnes malades ou handicapées ;
 Accompagnement en fin de vie, pour les personnes mourantes ;
 Accompagnement spirituel, dans une démarche d'approfondissement de la vie spirituelle ;
 Accompagnement musical, pour les parties destinées à harmoniser ou soutenir une voix principale.

Voir aussi 
 Plat d'accompagnement, en cuisine, mets venant à côté du plat principal